Tofalarisch oder auch Karagassisch bezeichnet:

 die tofalarische Sprache (auch karagassische Sprache)
 das Volk der turkstämmigen Tofalaren (auch Karagassen)